Ло́бское — топоним.

 Лобское — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Лобское — посёлок в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Лобское — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Лобское — озеро в Каргопольском районе Архангельской области.
 Лобское — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Лобское — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.